Reznicek, Rezniček eller Řezníček är ett tjeckiskt efternamn, som burits av bland andra:

 Emil Nikolaus von Reznicek (1860–1945), österrikisk kompositör
 Ferdinand von Rezniček (1868–1909), österrikisk målare
 Tomáš Řezníček (född 1985), tjeckisk handbollsspelare